Bank of Cairo steht für:

 Banque du Caire, Bank in Kairo, Ägypten
 Bank of Cairo (West Virginia), ehemaliges Bankgebäude in Cairo, West Virginia, Vereinigte Staaten